Aléa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Aléa (ort i Grekland, Nomós Argolídos), Peloponnesos, 
 Aléa (ort i Grekland, Arkadien), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar